Марк Помпей () — древнеримские преномен и номен: 
 Марк Ларций Магн Помпей Силон (лат. Marcus Larcius Magnus Pompeius Silo) — римский политический деятель второй половины I века.
 Марк Помпей Макрин (лат. Marcus Pompeius Macrinus) — римский политический деятель второй половины II века.
 Марк Помпей Макрин Неос Феофан (лат. Marcus Pompeius Macrinus Neos Theophanes) — римский политический деятель начала II века.
 Марк Помпей Сильван Стаберий Флавиан (лат. Marcus Pompeius Silvanus Staberius Flavianus) — римский политический деятель I века.

См. также
 Помпей